Gervaise steht für:

 Gervaise (Film), Spielfilm von René Clément aus dem Jahr 1956

Personen:
 Gervaise von Bazoches († 1108), französischer Kreuzfahrer und Fürst von Galiläa
 Claude Gervaise (um 1510 – nach 1558), französischer Gambist und Komponist
 Nicolas Gervaise (1662–1729), französischer Missionsbischof, Apostolischer Vikar der Antillen und der Karibik

Siehe auch:
 Gerwais
 Gervais
 Gervaize